Furtenbach är ett tyskt efternamn, som också finns i andra länder. Den 31 december 2014 var 72 personer med detta namn bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Furtenbach eller med varianter av detta namn
Börje Furtenbach (1901–1976), svensk militär och författare
Fredrik Furtenbach (född 1965), svensk journalist och politisk kommentator 
Joseph Furttenbach (1591–1667), tysk arkitekt, matematiker och mekaniker

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn